Терпиловский — фамилия польского происхождения (женская форма — ). Носители фамилии:

 Терпиловский, Альберт Адамович (1922 – 2002) — советский латвийский скульптор.
 Терпиловский, Борис Робертович (1892 — 1964) — генерал-лейтенант Советской армии (1944), участник Гражданской и Великой Отечественной войн, Краснознамёнец (1924).
 Терпиловский, Генрих Романович (1908 — Пермь) — композитор, один из основоположников советского джаза, музыкальный обозреватель.

Примечания